Роман Александрович Щукин (род. 2 октября 2001, Котлас) — российский спортсмен-шашист, мастер спорта России (2018), международный гроссмейстер (2021). Победитель (2021) и призёр чемпионатов России по русским шашкам, чемпион мира и Европы среди молодёжи по русским шашкам (2021). Лучший спортсмен 2021 года по русским шашкам по результатам опроса Федерации шашек России

Спортивные результаты 
Тренируется в Санкт-Петербургской спортивной школе олимпийского резерва по шахматам и шашкам у Владимира и Антонины Лангиных. Победитель и призёр юниорского первенства России по русским шашкам и молодёжных чемпионатов Европы и мира 2021 года в классической программе.

В чемпионате России 2020 года по русским шашкам занял второе место в классической программе. В командном чемпионате России 2020 года завоевал в составе сборной Санкт-Петербурга золотую медаль в быстрых шашках и бронзовую в блице (показав в этом виде также второй результат на своей доске).

В командном чемпионате мира по русским шашкам 2021 года занял со сборной России 2-е место, не проиграв на своей доске ни одной партии. На личном чемпионате России 2021 года завоевал чемпионское звание в классической программе и блице и бронзовую медаль в рапиде.

В 2022 стал чемпионом России в командном зачёте по блицу в составе команды сборной Санкт-Петербурга. В августе этого же года стал чемпионом мира в составе сборной команды российских шашистов в молниеносной и классической программе.

Биография 

Родился 2 октября 2001 года в городе Котлас (Архангельская область). Начал заниматься шашками с 4 лет. В 2019 году окончил школу № 7 г. Котласа. В настоящее время учится в НГУ им. П.Ф. Лесгафта и выступает за г. Санкт-Петербург.

Примечания 

Шашисты России
Чемпионы России по русским шашкам